Bundesverwaltungsgericht heißen:

 Bundesverwaltungsgericht (Deutschland) (BVerwG), Sitz in Leipzig
 Bundesverwaltungsgericht (Österreich) (BVwG), Verwaltungsgericht erster Instanz mit Sitz in Wien
 Bundesverwaltungsgericht (Schweiz) (BVGer), Sitz in St. Gallen

Siehe auch:

 Verwaltungsgericht